Царт

Персоналии:

 Арно Царт — один из псевдонимов русской поэтессы Елены Андреевны Шварц
 Артур Царт — немецкий учёный и технолог в области прикладной химии

Другое:

 Царт (нем. zart) — в музыке, термин, обозначающий нежное звучание (встречается очень редко)